Domitila puede hacer referencia a:

Flavia Domitila la Mayor (en latín, Flavia Domitilla Maior; m. antes de 69), esposa de Vespasiano;
Flavia Domitila la Menor (en latín, Flavia Domitilla Minor; m. antes de 69), hija del emperador Vespasiano y Domitila la Mayor;
Flavia Domitila, hija de Domitila la Menor y nieta de la Domitila la Mayor;
Domitila de Castro Canto y Melo (São Paulo, 27 de diciembre de 1797 - 3 de noviembre de 1867), noble brasileña, amante de Pedro I de Brasil y IV de Portugal;
Domitila García Doménico de Coronado (Camagüey, 7 de mayo de 1847 - La Habana, 1938), escritora, periodista, editora y profesora cubana;
Domitila Huneeus Gana, (Santiago, 4 de junio de 1874 - Barcelona, 9 de octubre de 1955) fue una religiosa chilena fudnadora de Misioneras Hermanas de Betania;
Domitila Barrios de Chungara (Llallagua, 7 de mayo de 1937 - Cochabamba, 12 de marzo de 2012), líder del feminismo boliviano;
Domitila Ulloa de Delfín, profesora y activista feminista chilena;